Erdődy (geslacht), Hongaars-Kroatisch adelsgeslacht
Erdődy-landgoed, Oostenrijks voormalig zomeroord, met een museum over Ludwig van Beethoven